СК ПК КНБ Ушкын-Искра () — казахстанский клуб по пляжному и мини-футболу, базирующийся в Астане. Входит в состав ГУ Центр подготовки спортивных команд — Спортивный клуб «Ушкын-Искра» КНБ РК. Домашние матчи проводит в спортивном комплексе «Алатау» (вмещает 500 зрителей).

История

Мини-футбол 
Клуб был образован в 1999 году. В своём дебютном сезоне занял в чемпионате 7-е место. Лучшее достижение в мини-футболе — 4-ое место.

Пляжный футбол 
В 2013 году выиграл золото чемпионата Казахстана по пляжному футболу, Григорий Шамро был признан лучшим вратарём, Ерлан Джамантаев — тренером, Нуржан Абдрасилов — игроком. В мае 2014 года в противостоянии с клубом «Арман» из Павлодара по сумме пяти матчей был завоёван Суперкубок (3:2, 3:10, 3:1, 1:3, 2:1).

«Ушкын-Искра» в Кубке европейских чемпионов 2014 не смогла выйти из группы, уступив турецкому «Сеферихисару» (3:5) и белорусскому БАТЭ (1:3).

На групповом этапе Кубка европейских чемпионов 2015 заняла третье место, обыграв английский «Портсмут» (5:0), уступив итальянскому «Самбенедеттезе» (1:4) и македонскому «Джокеру» (2:3), а в 1/8 финала уступила действующему обладателю Кубка «Кристаллу» (2:4).

В 2015 году клуб не смог защитить чемпионское звание, уступив «Арману», Виктор Родионов был признан лучшим защитником турнира.

Выступления в Чемпионатах Казахстана

Мини-футбол

Пляжный футбол

Достижения

Мини-футбол 
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана по мини-футболу(1): 2007-08
 Бронзовый призёр Кубка Казахстана по мини-футболу (1): 2009

Пляжный футбол 
 Чемпион Казахстана по пляжному футболу (1): 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана по пляжному футболу (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте УЕФА
 Профиль на сайте vesti.kz

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
Мини-футбольные клубы Казахстана
Пляжные футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Астаны